1629 км — название следующих топонимов, связанных с городом Уфой:

 1629 км — железнодорожная платформа Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги. В 2021 году переименована в Городской Дворец Культуры.
 1629 км — улица по близко расположенному одноимённому остановочному пункту.
 1629 км — населённый пункт, входящий в Орджоникидзевский район Уфы.

Примечания